Gilles Fouquet, seigneur de Mézières, né le  et mort le , est le frère puîné du surintendant Nicolas Fouquet.

Il devient conseiller au parlement de Paris après son frère Louis Fouquet. En 1658, il obtient la charge de premier écuyer de la Grande écurie, mais il en est privé en 1661 avec la disgrâce de son frère Nicolas Fouquet.

Le , il épouse à Vaux-le-Vicomte Anne d'Aumont, arrière-petite-fille du maréchal d'Aumont et fille de César d'Aumont, gouverneur de Touraine, marquis de Clairvaux et vicomte de La Guerche. Il réalise de grands aménagements au château de Clairvaux. Sa femme le quitte en 1661 et . Il meurt sans postérité le .

Notes

Liens externes 
 

Personnalité politique française du XVIIe siècle
Naissance en mars 1637
Décès en décembre 1694
Décès à 57 ans
Famille Fouquet